El término Laika puede referirse a:

 Laika, primer ser vivo terrestre en orbitar alrededor de la Tierra.
 Laika, nombre genérico para varias razas de perros.
 Laika, una raza de perro de caza originaria de la región boscosa del norte de Europa y Rusia.
 Laika, estudio de animación stop-motion.
 Laika, compilación y reedición de los mejores temas del disco Gorillaz.
 Laika, canción tecno-pop del grupo español de música pop Mecano.